Melba può riferirsi a:

Geografia
Melba – città statunitense dell'Idaho

Persone
Nellie Melba – soprano australiano
Melba Montgomery – cantante statunitense
Melba Moore – cantante e attrice statunitense
Melba Ruffo – modella dominicana

Animali
Melba – uccello passeriforme

Zoologia 
 Melba – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae